Maternidad puede referirse a:
 El hecho de ser madre.
 Maternidad estelar, zona del espacio donde nacen estrellas.
 Maternidad (Albacete), localidad de Albacete.
 Maternidad (escultura), escultura en Oviedo.
 Maternity, episodio de la serie House.